Filmriss ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen vorübergehenden Gedächtnisverlust (siehe Amnesie).

Filmtitel:
 Tatort: Filmriss, Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe (2002)
 Wilsberg: Filmriss, Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe Wilsberg (2008)
 Filmriss!, deutsche Komödie (2011)

Siehe auch: